Their Only Son – film del 1911 diretto da Francis Boggs
 Their Only Son – film del 1914 diretto da Bert Haldane
 Their Only Son – film del 1916 diretto da Robert F. McGowan